Carlos Huertas puede referirse a: 

 Carlos Huertas, piloto de carreras colombiano;
 Carlos Huertas, cantautor colombiano de música vallenata.

 Copa Carlos Huerta, competición de waterpolo en Perú.